Hilary, correspondant à Hilaire en français, est un prénom masculin provenant du latin Hilarius, signifiant gai, joyeux. Il peut faire référence à :
 Hilary Minc
 Hilary, une série télévisée de 1984 produite et réalisée par Harold Snoad,

Le prénom en italien se dit Ilario.

Homonymie de prénom

pl:Hilary